В Литве выделяются четыре типа населённых пунктов: города, местечки, деревни и хутора. 
Статус города предоставляет Сейм Литовской Республики; населённым пунктам может быть присвоен статус курорта. По данным Департамента статистики Литвы насчитывается 103 города (данные на 2009 год).

Список

Карта 
Легенда карты:
  Столица Литвы.
  Административные центры уездов.
  Административные центры районов (самоуправлений).
  Административные центры староств.

По дате основания или первого упоминания 
 1236 Шяуляй
 1252 Клайпеда
 1253 Паланга
 1253 Ретавас
 1253 Кретинга
 1254 Расейняй
 1261 Утена
 1311 Шальчининкай
 1321 Тракай
 1322 Вильнюс
 1361 Каунас
 1372 Кедайняй
 1384 Эйшишкес
 1387 Молетай
 1398 Тельшяй
 1413 Варена
 1414 Швянчёнис
 1499 Рокишкис
 1502 Пренай
 1507 Таураге
 1539 Радвилишкис
 1667 Мариямполе
 1744 Казлу Руда
 1861 Швянчёнеляй
 1960 Электренай
 1975 Висагинас (поселок Снечкус; город с 1994)

Примечания

См. также 
 Названия топонимов Литвы на разных языках

 
Литва
Списки:Литва